

Села:
 Рогізне — Рівненська область, Дубенський район
 Рогізне — Сумська область, Білопільський район

Селище
 Рогізне — Сумська область, Сумський район

Рогізне — село, Берестейська область, Берестейський район

Див. також 
 Рогізна
 Рогізно